Seeland kan syfta på:

 Seeland, Schweiz – ett område runt Bielsjön i kantonen Bern
 Seeland (förvaltningsregion) – en förvaltningsregion i Schweiz
 Seeland (förvaltningsdistrikt) – ett förvaltningsdistrikt (Verwaltungskreis) tillhörande förvaltningsregionen Seeland i kantonen Bern
 Seeland, Tyskland –  en stad i Salzlandkreis i Sachsen-Anhalt